«Ісарра» () — іспанський футбольний клуб з міста Естелья, в провінції та автономній спільноті Наварра. Клуб засновано 1924 року, домашні матчі проводить на стадіоні Меркантодоа, що вміщує 3 500 глядачів. В Прімері та Сегунді команда ніколи не виступала, найкращий результат - 6-те місце в Сегунді Б в сезонах 1992/93 та 1996/97.

Статистика сезонів

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Футбольний профіль  
 Futnavarra team profile 

Футбольні клуби Іспанії